По пояс в небе (trans. po pojas v nebe; srp. S vremena na vreme na nebu) je četvrti studijski album ruskog muzičara Nikolaja Noskova koji je objavljen 2006. godine. Na albumu se nalazi 10 kompozicija.

Spisak kompozicija

Osoblje 
 Bas-gitara — Arik Мрктычан, Pavel Vinogradov
 Električna gitara — Aleksandar Ramus, Igor Homić
 Udaraljke — Sergej Efimov
 Perkusije — Edson Petruhin, Ilja Panteleev
 Flauta — Robert Juldašev
 Violončelo, klavir, aranžman — Jurij Ucoljcev

Reference

Spoljašnje veze 
 По пояс в небе na sajtu -{Discogs}-.

Албуми Николаја Носкова
Рок албуми
Албуми 2006.